Louisville est le nom porté par plusieurs villes ou localités des États-Unis :
 Louisville (Alabama) ;
 Louisville (Colorado) ;
 Louisville (Géorgie) ;
 Louisville (Illinois) ;
 Louisville (Kansas) ;
 Louisville (Kentucky) ; la plus connue et la plus peuplée des villes portant ce nom ;
Voir aussi : drapeau de Louisville, histoire de Louisville
 Louisville (Mississippi) ;
 Louisville (Nebraska) ;
 Louisville (New York) ;
 Louisville (Ohio) ;
 Louisville (Tennessee).

Homonymies partielles :
 Louisville Township (Minnesota)
 Saint-Louisville (Ohio)

Il existe également une ville nommée Louisville au Belize.